Davisson je lahko:
 Clinton Joseph Davisson, ameriški fizik
 Richard Davisson, fizik